Raven Klaasen e Rajeev Ram erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. Klaasen ha fatto coppia con Michael Venus e i due hanno perso al secondo turno contro Ram e Ivan Dodig. Ram e Dodig hanno perso ai quarti di finale contro John Isner e Jack Sock.

In finale Isner e Sock hanno battuto Bob e Mike Bryan con il punteggio di 7-64, 7-62.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (primo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (primo turno)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)

 Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (secondo turno)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (secondo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Ivan Dodig /  Rajeev Ram (quarti di finale)

Wildcard 

  Steve Johnson /  Daniel Nestor (primo turno)

 Philipp Petzschner /  Dominic Thiem (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2018